Дворец спорта — спортивное сооружение («дворец») / комплекс (спорткомплекс), обычно универсальный/трансформируемый (спортивная площадка / ледовый каток):
 Дворец спорта — спорткомплекс в Баку.
 Дворец спорта — спорткомплекс в Кокшетау.
 Дворец спорта — спорткомплекс в Киеве.
  — спорткомплексы в Харькове.
 Дворец спорта — спорткомплекс в Уфе.
 Дворец спорта — спорткомплекс в Минске.
 Дворец спорта — спорткомплекс в Вильнюсе.
 Дворец спорта — бывший спорткомплекс в Риге.
 Дворец спорта — спорткомплекс в Ростове-на-Дону.
 Дворец спорта имени Али Алиева в Каспийске
 Дворец спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате.
 Дворец спорта имени Ивана Ярыгина — спорткомплекс в Красноярске.
 Дворец спорта кузнецких металлургов — спорткомплекс в Новокузнецке.
 Дворец спорта Олимпийского спорткомплекса в Пекине.
 Нагорный дворец спорта профсоюзов — спорткомплекс для хоккея с шайбой в Нижнем Новгороде.
 Дворец спорта волгоградских профсоюзов — спорткомплекс в Волгограде.
 Дворец спорта ЦСК ВВС — спорткомплекс с ледовой ареной в Самаре.
 Лужники (дворец спорта) — второе после стадиона сооружение Олимпийского комплекса «Лужники».
 Дворец спорта (Сантандер) в Испании.

Станции метро 
  — название нескольких станций метрополитенов Украины
 Дворец спорта (станция метротрама) — станция Волгоградского метротрама

См. также 
 Список крытых ледовых арен России

Примечания